Burgi kan syfta på följande platser:

Papua Nya Guinea 

 Ambungi Island, ö, West New Britain,

Spanien 

 Burgui, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar